Кубок Митропы 1972/73 — 32-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие шесть команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Баньяс», который в финале обыграл югославский «Челик» с общим счётом 4:2.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1972/73 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1972/73 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1973
Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году